Juan de la Serna puede referirse a:

Jorge Juan Crespo de la Serna (1887-1978), artista, crítico de arte e historiador del arte mexicano.
Juan María Villavicencio y de la Serna (1755-1830), gobernador político y militar de Cádiz.
Juan Pérez de la Serna (1573-1631), Arzobispo-Obispo de Zamora.